Priape est un dieu de la mythologie grecque.
 Priape est un roman graphique de Nicolas Presl (2006).